Рокош:

 Рокош — официальное восстание против короля, на которое имела право шляхта во имя защиты своих прав и свобод.
 Рокош Зебжидовского — рокош, произошедшее в 1606—1609 годах.